Боркин — фамилия и топоним:
 Боркин Лев Яковлевич (род. 1949) — кандидат биологических наук, председатель правления Санкт-Петербургского союза ученых.
 Боркин — хутор в Неклиновском районе Ростовской области.